Le groupe de M60 comprend au moins plus de 225 galaxies situées dans les constellations de la  Vierge et de la Chevelure de Bérénice. La distance moyenne entre ce groupe et la Voie lactée est d'.

Distance des galaxies du groupe de M60 
Plusieurs des galaxies de ce groupe se dirigent vers le centre de l'amas de la Vierge soit en s'approchant ou en s'éloignant de la Voie lactée. La vitesse propre de ces galaxies dans l'amas est souvent comparable à la vitesse radiale produite par l'expansion de l'Univers. Pour plusieurs galaxies, on ne peut utiliser la loi de Hubble pour déterminer leur distance. Aussi, les distances obtenues par des méthodes indépendantes du décalage vers le rouge sont souvent très différentes des distances de Hubble. Malgré cela, les moyennes des distances obtenues des mesures indépendantes et de la loi de Hubble sont semblables, soit  pour la loi de Hubble et  pour les méthodes indépendantes. On peut donc conclure raisonnablement que le groupe de M60 se situe entre 20 Mpc et 25 Mpc de la Voie lactée, soit entre  d'années-lumière et  d'années-lumière. Les valeurs élevées des écarts-types montrent la grande dispersion des galaxies du groupe.

Membres 
Le tableau ci-dessous liste des 227 galaxies qui sont indiquées dans l'article d'Abraham Mahtessian publié en 1998. 

Toutes les galaxies de la liste de Mahtessian ne constituent pas réellement un groupe de galaxies. Ce sont plutôt plusieurs groupes de galaxies qui font tous partie d'un amas galactique, l'amas de la Vierge. Pour éviter la confusion avec l'amas de la Vierge, on peut donner le nom de groupe de M60 à cet ensemble de galaxies, car c'est l'une des plus brillantes de la liste. L'amas de la Vierge est en effet beaucoup plus vaste et compterait environ , et possiblement plus de , situées au cœur du superamas de la Vierge, dont fait partie le Groupe local.

De nombreuses galaxies de la liste de Mahtessian se retrouvent dans 11 groupes décrits dans un article d'A.M. Garcia, soit le groupe de NGC 4123 (7 galaxies), le groupe de NGC 4261 (13 galaxies), le groupe de NGC 4235 (29 galaxies), le groupe de M88 (13 galaxies, M88 = NGC 4501), le groupe de NGC 4461 (9 galaxies), le groupe de M61 (32 galaxies, M61 = NGC 4303), le groupe de NGC 4442 (13 galaxies), le groupe de M87 (96 galaxies, M87 = NGC 4486), le groupe de M49 (127 galaxies, M49 = NGC 4472), le groupe de NGC 4535 (14 galaxies) et le groupe de NGC 4753 (15 galaxies). Ces onze groupes font partie de l'amas de la Vierge et ils renferment 396 galaxies. Certaines galaxies de la liste de Mahtessian ne figurent cependant dans aucun des groupes de Garcia et vice versa.

A Trois mesures ou moins.
B Basé sur les céphéides observées par Hubble (voir M100).
C Cette galaxie n'apparait ni dans l'article de Garcia ni dans celui de Mahtessian, mais comme elle forme une paire de galaxies avec NGC 4365, elle fait partie de ce groupe.
D IC 3115 est la galaxie NGC 4261.
E À une distance qui est presque le double de la distance moyenne du groupe, l'appartenance d'IC 3631 à ce groupe est fort douteuse.
F Une seule mesure.
G Ces trois galaxies apparaissent dans la liste de Mahtessian sous les désignations 1215+2250, 1216+0408 et 1238+0140. Cette malheureuse désignation rend l'identification des galaxies difficile à trouver et même quelquefois impossible. Ici, il s'agit des galaxies CGCG 1215.0+2250 (UGC 7321), CGCG 1238.7+0140 (UGC 7354) et CGCG 1238.7+0140 (UGC 7841).
 
Le site DeepskyLog permet de trouver aisément les constellations des galaxies mentionnées dans ce tableau ou si elles ne s'y trouvent pas, l'outil du site constellation permet de le faire à l'aide des coordonnées de la galaxie. Sauf indication contraire, les données proviennent du site NASA/IPAC.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Constellation de la Vierge
Constellation de la Chevelure de Bérénice 

Groupe de galaxies
Amas de la Vierge
Superamas de la Vierge